Arthur Egerton (3. hrabia Wilton)
 Arthur Egerton (5. hrabia Wilton)